Чи́касо () — округ в США, штате Айова. На 2000 год численность населения составляла  человек. По оценке бюро переписи населения США в 2009 году население округа составляло  человек. Окружным центром является город Нью-Хамптон.

История 

Округ Чикасо был сформирован  года.

География 

Согласно данным Бюро переписи населения США площадь округа Чикасо составляет 1307 км².

Основные шоссе 

  Шоссе 18
  Шоссе 63
  Шоссе 218
  Автострада 24
  Автострада 27
  Автострада 346

Соседние округа 

 Говард  (север)
 Уиннешик  (северо-восток)
 Файетт  (юго-восток)
 Бремер  (юг)
 Батлер  (юго-запад)
 Флойд  (запад)
 Митчелл  (северо-запад)

Демография 

По данным переписи населения 2000 года в округе проживало  жителей. Среди них 24,4 % составляли дети до 18 лет, 17,8 % люди возрастом более 65 лет. 49,8 % населения составляли женщины.

Национальный состав был следующим: 98,4 % белых, 0,1 % афроамериканцев, 0,1 % представителей коренных народов, 0,6 % азиатов, 1,5 % латиноамериканцев. 0,8 % населения являлись представителями двух или более рас.

Средний доход на душу населения в округе составлял $18237. 10,4 % населения имело доход ниже прожиточного минимума. Средний доход на домохозяйство составлял $42814.

Также 83,4 % взрослого населения имело законченное среднее образование, а 12,2 % имело высшее образование.

Примечания 

Округа Айовы